Fodurant es un planeta del universo expandido de la Guerra de las Galaxias en el que se encontraba una colonia penal de la Nueva República. Aparece en las novelas:

Specter of the Past (1997), en el capítulo 8, página 128. Escrita por Timothy Zahn y publicada en inglés por Bantam Spectra Books (no ha sido traducida). Transcurre en el año 19 después de la batalla de Yavin. Desde el control de una base pirata le advierten a Luke Skywalker que saben que ha estado husmeando para obtener pruebas y encarcelarles durante los próximos veinte años en Fodurant o Beauchen:

<blockquote style="font-size: 95%">
<cite>"What do' you think?" Control retorted, his voice suddenly dark. "We know what you Jedi can do, Skywalker-don't think we don't. I figure that from that little ride through our base alone you've probably already dug out enough dirty silt about our operation to send everyone here to Fodurant or Beauchen for the next twenty years. You think we're going to just sit here and let you do that to us, you're crazy.</cite>
  </blockquote>Agentes del Caos I: la prueba del héroe'' (agosto del 2000), en el capítulo 17. Escrita por James Luceno, más conocido por su obra El laberinto del mal. En el año 25 después de la batalla de Yavin Reck Desh, líder de la Brigada de la Paz (simpatizantes de los yuuzhan vong), acude vigilado de cerca por sus secuaces Ven y Wotson a una cita secreta. Una misteriosa telbun le amenaza con hacer que acabe en Fodurant:

—Te echaré a todo el mundo encima..., al ejército y al Servicio de Inteligencia de la Nueva República. Con las cosas que has hecho, tendrás suerte si te condenan a cadena perpetua en Fodurant.
  

Planetas de Star Wars